Elba hace referencia a varios artículos:

Geografía física
 Isla de Elba, al oeste de Italia; 
 Río Elba, en Europa Central.

Divisiones administrativas
 Principado de Elba, instaurado en la isla de Elba durante la estancia de Napoleón;